Анадольська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Анадольська волость — Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії;
 Анадольська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії.